Экстропиа́нство () — разрабатываемая философская система ценностей и стандартов, способствующих улучшению жизни человека. По мнению экстропианцев, развитие науки и техники позволит снять ограничения на продолжительность жизни людей. Экстропианцы стараются на практике способствовать достижению этой цели (в частности, путём участия в научных исследованиях). Теоретические посылы экстропианства близки к трансгуманизму, однако экстропианцы стремятся использовать более практико-ориентированные подходы к социальному прогрессу и будущей эволюции человека.

Принципы экстропианства были заложены Максом Мором в его работе The Principles of Extropy. Одними из важнейших принципов экстропианства являются рациональное мышление и  к человеческой эволюции. Экстропианцы не ограничивают себя использованием каких-то определенных технологий или социальных идей.

Экстропианцы разделяют в целом оптимистичный взгляд на будущее, ожидая значительный рост компьютерных мощностей, увеличение продолжительности жизни, прогресс в нанотехнологии и др.

Экстропия 
Термин экстропия (или негэнтропия) используется в научной литературе как антоним слову энтропия. Первые упоминания термина встречаются в статье 1967 года по криогенике и в статье 1978 года по кибернетике. Диана Дуэйн впервые использовала термин в контексте потенциального трансчеловеческого будущего человечества.

Термин экстропия в философском контексте был определен Максом Мором в 1988 как «мера развитости интеллекта, функционального порядка, жизненности, энергии, опыта, стремления к развитию и росту биологической или организационной системы». В метафорическом смысле экстропия является полной противоположностью энтропии.

В рамках  термин определяется через количество информации в вероятностных марковских цепях, описывающих физическую систему.

Институт экстропии 
В 1988 году вышел в печать первый номер журнала Extropy: The Journal of Transhumanist Thought. Журнал объединил исследователей, работающих в таких направлениях как искусственный интеллект, нанотехнологии, генная инженерия, продление жизни, загрузка сознания, робототехника, освоение космоса, меметика, политика и экономика трансгуманизма. После того, как журнал приобрел относительно широкую известность, вокруг журнала сформировалось собственное сообщество. При поддержке сообщества Мором и Беллом был создан Институт Экстропии (Extropy Institute) в формате трансгуманистического социального и информационного центра. Целью Института стала .

В 1991 году была запущена официальная почтовая рассылка Института, с 1992 года силами Института была организована первая конференция по трансгуманизму. В разных странах были созданы аффилированные с организацией местные трансгуманистические сообщества. С развитием World Wide Web начали появляться многочисленные интернет-сообщества и организации, ведущие свои истоки или связанные иным образом с Институтом Экстропии. Среди них: World Transhumanist Association, Alcor Life Extension Foundation, Foresight Institute, The Extropist Examiner, Betterhumans, Aleph in Sweden, the Singularity Institute for Artificial Intelligence.

В 2006 году совет директоров Института Экстропии объявил о решении закрыть организацию в связи с тем, что цели Института были «в целом достигнуты»

Экстропизм 

Экстропи́зм (Extropism) — одно из ответвлений трансгуманистической философии экстропианства. Экстропизм следует той же традиции философской мысли, что и экстропианство, но с акцентом на соответствие парадигмам XXI века. Принципы экстропизма были определены в работе The Extropist Manifesto (Брэки Томассон, Ханк Хайэна). Исследователи, работающие в рамках философии экстропизма, продвигают оптимистичный взгляд на будущее человечества, который может быть кратко определен следующим образом:

 Безграничное расширение возможностей и преодоление ограничений человека
 Создание экономики, не основанной на собственности
 Развитие (человеческого) интеллекта
 Создание интеллектуальных машин

Перечисленные идеи формируют базис философии экстропизма и соответствующего мировоззрения, охватывающего биоэтический аболиционизм, иммортализм, сингулярианство, техногайянизм, борьбу за свободу информации и некоторые другие близкие направления мысли. Экстропизм не имеет собственной политической платформы, но чаще всего его относят к либертарному социализму (в связи со стремлением к созданию экономики без денег и собственности). Философски экстропизм близок к утилитаризму Джереми Бентама.

Экстрописты стремятся продлить свою жизнь вплоть до бессмертия и жить в мире, где искусственный интеллект и роботы сделают необходимость работать ради денег рудиментом прошлого Некоторые экстрописты считают, что цель их жизни — увеличение всеобщего счастья на Земле.

В соответствии с The Extropist Manifesto, экстропизм отходит от некоторых принципов экстропианства, изложенных в оригинальной работе Макса Мора. В частности, экстрописты считают особенно важным ослабление законов об авторском праве и патентах, а также ограничение возможностей государства по контролю граждан. В этом движение экстропистов близко к Международной Пиратской партии. Кроме этого, многие экстрописты дистанцируются от организованных форм религии.

См. также 
 Трансгуманизм
 Негэнтропия
 Устойчивость окружающей среды
 Системный подход
 Дух времени (движение)

Примечания

Ссылки 
 Kevin Kelly on Extropy. The Technium, August 29, 2009
 Экстропианство в «Энциклопедии трансгуманизма».

Футурология
Трансгуманизм
Социальная эволюция
Философские направления и школы
Философия XX века